Vijf broers en ontdekkingsreizigers uit München:
 Hermann Schlagintweit (1826-1882)
 Adolf Schlagintweit (1829-1857)
 Eduard Schlagintweit (1831-1866)
 Robert Schlagintweit (1833-1885)
 Emil Schlagintweit (1835-1904)